Die 37. Tour de Normandie 2017 war ein französisches Straßenradrennen in der Normandie. Das Etappenrennen fand vom 20. bis zum 26. März 2017 statt. Es war Teil der UCI Europe Tour 2017 und dort in der Kategorie 2.2 eingestuft. 

Gesamtsieger wurde der Franzose Anthony Delaplace von Fortuneo-Vital Concept.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen

1. Etappe 
Bei der bergauf führenden Zielankunft konnte sich Anthony Delaplace (Frankreich/Fortuneo) wenige hundert Meter vor dem Ziel absetzen. Er erreichte als Solist das Ziel mit drei Sekunden vor Justin Mottier (Frankreich/Pays Loudeac). Delaplace übernahm die Gesamtführung.

2. Etappe 
Im Massensprint gewann der Niederländer Fabio Jakobsen (SEG) vor seinem Landsmann Bram Welten (BMC Development). Delaplace verteidigte das Gelbe Trikot.

3. Etappe 
Jan-Willem van Schip (Niederlande/Delta) setzte sich im Dreier-Sprint durch. Delaplace behielt die Gesamtführung.

4. Etappe 
Justin Jules (Frankreich/WB Veranclassic) gewann den Massensprint der vierten Etappe vor Fabio Jakobsen (Niederlande/SEG). Delaplace blieb in der Gesamtwertung weiterhin vorn.

5. Etappe 
Auch die fünfte Etappe endete im Massensprint. Diesen gewann Johim Ariesen (Niederlande/Metec) vor Konrad Geßner (Deutschland/rad-net). Delaplace behauptete auch auf dieser Etappe die Gesamtführung.

6. Etappe 
Auf der sechsten Etappe kam eine vier Mann starke Spitzengruppe durch. Im Sprint dieser Gruppe gewann Damien Gaudin (Frankreich/Armee de terre) vor Sébastien Delfosse (Belgien/WB Veranclassic). Delaplace kam mit dem Feld ins Ziel und verteidigte wieder die Gesamtführung.

7. Etappe 
Die letzte Etappe endete im Massensprint. Diesen gewann Clément Orceau (Frankreich) vor Morgan Kneisky (Frankreich/Armee de terre). Delaplace verteidigte auch auf dieser Etappe die Gesamtführung und gewann damit die gesamte Rundfahrt.

Gesamtwertung

Wertungen im Tourverlauf

Einzelnachweise

Weblinks 
Offizielle Website

Radrennen 2017